Si le modèle des partons est utilisé en physique des particules, Parton est aussi un patronyme porté par : 

 Dolly Parton (1946-), chanteuse de country ;
 Dorothea Parton (1948-), actrice autrichienne ;
 Ernest Parton (1845-1933), peintre américain ;
 Mabel Parton (1881-1962), joueuse de tennis ;
 Vernon Rylands Parton (1887-1974), créateur de variantes du jeu d'échecs inspirées notamment par l'œuvre de Lewis Carroll.

Parton peut aussi faire référence à :
 un film de 2016, Seeking Dolly Parton.

Homonymie de patronyme